Truth or Consequences peut désigner :

Truth or Consequences, un quiz diffusé à la radio et à la télévision aux États-Unis entre 1940 et 1988
Truth or Consequences, une ville de l'État américain du Nouveau-Mexique, connue pour avoir pris le nom de l'émission de radio
Truth or Consequences, N.M., un film de 1997 qui tient son nom de la ville nommée comme l'émission de radio
"Truth or Consequences", un épisode de la série de télévision Nickelodeon Les Razbitume
"Vérité ou conséquences", un épisode de la série de télévision BBC, Doctor Who, se passant dans la ville de "Truth or Consequences"